Hobart High School steht für folgende Bildungseinrichtungen:

 Hobart College (Tasmanien) (frühere Bezeichnung)
 Hobart High School in Loddon bei Norwich in Norfolk, England
 Hobart High School (Indiana)